Кубок мира по прыжкам с трамплина 2007/08 - 29-й сезон важнейших соревнований летающих лыжников. Он стартует 30 ноября 2007 в финском Куусамо, а завершится 16 марта 2008 года в словенской Планице. Защищать звание победителя Кубка мира будет польский спортсмен Адам Малыш.

Календарь сезона

Мужчины

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Статистика личных выступлений

Статистика командных выступлений

Общий зачёт

Личное первенство

Полёты

Кубок Наций

Ссылки 
 Календарь соревнований на сайте FIS
 Итоговый зачёт на сайте FIS

Кубок мира по прыжкам с трамплина
Кубок мира
Кубок мира
Зимние виды спорта в сезоне 2007/2008